Utrka na 800 metara je trkačka atletska disciplina. To je najkraća srednjeprugaška disciplina. Utrka na 800 metara se trči dva kruga (na stazama dugim 400 metara). Kod dvoranskih natjecanja, staza je duga 200 metara, pa se trči četiri kruga.

Utrku na 800 metara, natjecatelji započinju iz visokog starta, svako u svojoj stazi kojom moraju trčati do izlaska iz prve krivine (oko 115m). Nakon prve krivine, natjecatelji mogu preći u unutrašnju stazu

25 najboljih rezultata

Muškarci
Po stanju u listopadu 2019.

Žene
Po stanju u listopadu 2019.

Izvori 

Atletske discipline